Somma peut désigner :

Toponyme
le mont Somma, une montagne volcanique qui est partie intégrante du complexe Somma-Vésuve, en Italie. Il a donné son nom à la structure volcanique nommée « volcan Summa ».
Somma Vesuviana, une ville italienne de Campanie.
Somma Lombardo, une commune italienne de Lombardie.
Massa di Somma, une commune de Campanie.

Patronyme

Antonio Somma (1809-1864), un dramaturge, journaliste et avocat italien.
Pascual Somma (1896-1930), un joueur de football uruguayen.
Davide Somma, un joueur de football sud-africain.